Rajd Wielkiej Brytanii 2014 (70th Wales Rally GB) – Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w Walii od 13 do 16 listopada 2014 roku. Był trzynastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Deeside.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS23

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 13 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

|}

Klasyfikacja zespołów po 13 rundach

Przypisy 

2014
Wielka Brytania
2014 w Wielkiej Brytanii